Hydra peut signifier :

Toponymes 

 Hydra, île grecque au sud d'Athènes dans la mer Égée ;
 Hydra, municipalité grecque englobant notamment l'île d'Hydra ;
 Hydra, ville dans le dème d'Hydra ;
 Hydra, commune de la wilaya d'Alger.

Informatique et jeux vidéo 
 Hydra, jeu vidéo de 1990 développé par Atari Games ;
 Hydra, nom donné aux avions de chasses dans le jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas ;
 Hydra, monstre de type eau dans le jeu ragnarok ;
 Hydra, VST informatique dans la création musicale ;
 Hydra, ordinateur conçu pour le jeu d'échecs ;
 Hydra, machine légendaire dans Kirby. 
 Hydra, manettes à détection de mouvement pour PC, de Razer, semblable à deux Nunchuks de Wii.
Hydra, logiciel de sécurité informatique permettant de tester les mots de passe sur les services en ligne. 
Hydra, langage de description d'API REST.

Fiction 
 HYDRA, nom d'une organisation terroriste de la bande dessinée Nick Fury ;
 « Hydra », surnom donné par les joueurs du jeu StarCraft aux unités serpents nommés Hydralisk.
 « Hydra », nom d'une cellule secrète du C.O.S. (Service Secret Français ) dans la série No Limit de Luc Besson avec Vincent Elbaz
 Hydra est une entité de fiction, épouse de Dagon cité dans le cauchemar d'Insmouth .

Musique 
 Hydra, le second album du groupe de rock Toto, sorti en 1979. Sur cet album, la première piste est intitulée Hydra ;
  est le sixième album du groupe de nu metal Otep, sorti en 2013.
 Hydra est le sixième album du groupe de metal symphonique Within Temptation, sorti en 2014.

Autres 
 Hydra, nom d'un cuirassé grec du  ;
 Hydra, un destroyer grec de la classe Kountouriotis, lancé en 1931 pour la Marine de guerre hellénique ;
 Hydra, nom anglais d'un satellite naturel de la planète naine Pluton, appelée Hydre en français.
 Hydra, un des premiers navires à hydrogène ;
 Hydra, un genre de cnidaire ;
 deux opérations militaires de la seconde guerre mondiale sont désignées sous le nom d'Opération Hydra :
 l' en Yougoslavie est, en 1942, une tentative de la Grande-Bretagne d'entrer en contact avec les Partisans, mouvement de résistance Yougoslave,
 l' de 1943 est un bombardement par la Royal Air Force du centre de recherche de Peenemünde, en Allemagne.

Homonymie de titre